Süchbátar může být:

 Damdin Süchbátar (1893–1923) – mongolský politik
 Süchbátar (město) – mongolské město

Související články 
 Süchbátarův řád – vysoké mongolské vyznamenání